GBR steht als Abkürzung für:
 GBR-Code, Darstellung einer Schachstellung
 Geographical BSE Risk, Indikator für das Risiko des Auftretens von Boviner spongiformer Enzephalopathie (BSE) in einem bestimmten Land 
 Gesamtbetriebsrat
 Gießener Burschenring, ehemaliger Korporationsverband, siehe Deutscher Burschen-Ring
 Great Barrier Reef vor der Ostküste Australiens
 Guided Bone Regeneration, zahnärztliche Methode der Knochenregeneration
 Musikformat (.gbr)
 Rufzeichen des inzwischen stillgelegten britischen Längstwellensenders in Rugby (Warwickshire), England
 Vereinigtes Königreich nach ISO-3166-1-Kodierliste und olympisches Länderkürzel 

GbR steht als Abkürzung für:
 Gesellschaft bürgerlichen Rechts,  Gesellschaftsform nach deutschem Recht (wird auch "BGB-Gesellschaft" genannt)

GBR